Montjean puede referirse a: 

 Montjean, comuna francesa situada en Charente.
 Montjean, comuna francesa situada en Mayenne.